Atanasia – forma femminile del nome proprio di persona italiano Atanasio
 Atanasia – nome comune di Tanacetum vulgare